Catherwood ist 

der Familienname folgender Personen:

 Ethel Catherwood (1908–1987), kanadische Leichtathletin
 Fred Catherwood (1925–2014), britischer Politiker, MdEP
 Frederick Catherwood (1799–1854), britischer Architekt, Archäologe und Forschungsreisender

die Bezeichnung folgender geographischer Orte und Objekte:

 Catherwood (Kanada), eine Geisterstadt in der kanadischen Provinz Saskatchewan
 Catherwood (Meteorit), ein 1965 in Kanada gefundener Meteorit